Salona bezeichnet:

 Salona, die antike Hauptstadt der römischen Provinz Dalmatia
 Solin, die kroatische Stadt nahe dem antiken Salona
 Diözese Salona, eine antike römisch-katholische Diözese in Dalmatien, siehe Geschichte des Erzbistums Split-Makarska

 Salona, ein heute nur noch wenig gebräuchlicher Name für die griechische Stadt Amfissa
 Titularbistum Salona mit Sitz in Amfissa

 Salona (Wisconsin), einen Ort im Door County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

 Salona, der Name mehrerer Segelyachttypen des kroatischen Herstellers Salona Yachts mit Sitz in Solin (z. B. Salona S33, Salona 37 usw.)

Salona ist der Familienname von:
 Mark Salona, US-amerikanischer Musiker und Komponist